Alexandra Borbély – attrice slovacca di lingua ungherese
 Balázs Borbély – ex calciatore slovacco
 Pál Borbély – cestista ungherese